Назарица () је насеље у Србији у општини Босилеград у Пчињском округу. Према попису из 2011. било је 28 становника (према попису из 2002. било је 76 становника).

Демографија 
У насељу Назарица живи 66 пунолетних становника, а просечна старост становништва износи 48,4 година (42,8 код мушкараца и 54,0 код жена). У насељу има 32 домаћинства, а просечан број чланова по домаћинству је 2,38.

Ово насеље је углавном насељено Бугарима (према попису из 2002. године).

Референце

Спољашње везе 

 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-)
 Гугл сателитска мапа (-{Maplandia}-)

Општина Босилеград
Насељена места у Пчињском управном округу
Википројект географија/Насеља у Србији